Примера Дивисьон Чили 1960 () — 28-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Таблица вылета

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1960
Чили
Спорт в Чили в 1960 году